|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 juli 2014 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de thuisspelende Simona Halep, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Italiaanse Roberta Vinci in twee sets. Halep prolongeerde daarmee de facto haar titel van het WTA-toernooi van Boedapest 2013. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2014.

De Nederlandse Kiki Bertens, die zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoer­nooi had veroverd, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Indy de Vroome, die de laatste kwalificatieronde eigenlijk had verloren, werd als lucky loser in het hoofdtoernooi geschoven nadat Française Kristina Mladenovic zich kort voor aanvang had afgemeld – De Vroome, die het in haar openingspartij moest opnemen tegen het eerste reekshoofd, vermocht niet te avanceren naar de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Katarzyna Piter en Olha Savtsjoek, bereikte de halve finale. Daarin werden zij geklopt door de latere winnaressen.

Het thuisspelende duo Elena Bogdan / Alexandra Cadanțu, dat via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, sleepte de titel in de wacht. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Çağla Büyükakçay en Karin Knapp in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-dubbelspeltitel.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Oostenrijkse partner Tamira Paszek bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boekarest 2014
Boekarest